Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 464 dans le monde.

 Route fédérale 464 en Allemagne
 RS-464 au Brésil
 Interstate 464 aux États-Unis
 Route régionale 464 en Finlande
 Route nationale 464 en France